Birkenwäldchen (Görlitz) - park
 Berkenwoud - Poolse film